Olsza peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Olsza, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Olsza, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Olsza, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Olsza, village de la voïvodie de Łódź ;
 Olsza, village de la voïvodie de Podlachie.